Стадия плей-офф на Евро-2004 началась 24 июня четвертьфинальными матчами и завершилась 4 июля финалом в Лиссабоне. В плей-офф участвовали по две лучшие команды из каждой группы. Победу на турнире впервые в своей истории одержала сборная Греции.

Формат 
Матч игрался 90 минут. В случае ничейного счёта по окончании игры назначалось дополнительное время (2 тайма по 15 минут). Впервые было применено правило серебряного гола, согласно которому если какая-то из команд завершала первую дополнительную 15-минутку победой, то матч на этом заканчивался и команда проходила дальше по турниру. Если счёт оставался равным, игралась вторая 15-минутка. В случае равного счёта по окончании всего дополнительного времени назначалась серия пенальти.

Сетка плей-офф 

Время — западноевропейское летнее (UTC+1).

Четвертьфиналы

Португалия — Англия

Франция — Греция

Швеция — Нидерланды

Чехия — Дания

Полуфиналы

Португалия — Нидерланды

Греция — Чехия

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2004